Fińska Formuła 3 Sezon 2001 – ósmy sezon Fińskiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2001
2001 w sportach motorowych